A Reason jelentései:
 Reason, zeneszerkesztő szoftver
 Reason, Melanie Chisholm második stúdióalbuma
 Reason, magyar együttes
 Reason, Ian Van Dahl dala